Patrick Brennan (lacrossespeler) (1877-1961), Canadees lacrossespeler
 Patrick Brennan (acteur) (1974), Amerikaans acteur
 Patrick Brennan (karakter), karakter uit Twilight